Анастасія Павлюченкова була чинною чемпіонкою, але знялась до початку турніру.
Карла Суарес Наварро виграла титул, у фіналі перемігши Світлану Кузнецову з рахунком 6–4, 3–6, 6–4.

Сіяні гравчині 

 Карла Суарес Наварро (переможниця)
 Ежені Бушар (чвертьфінал)
 Саманта Стосур (1 коло)
 Роберта Вінчі (чвертьфінал)

 Кая Канепі (2 коло)
 Луціє Шафарова (2 коло)
 Світлана Кузнецова (фінал)
 Олена Весніна (півфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині 

  Діна Пфіценмаєр (2 коло)
  Мона Бартель (2 коло)
  Крістіна Младенович (кваліфікувалася)
  Шерон Фічмен (1 коло)
  Ольга Говорцова (1 коло)
  Сільвія Солер-Еспіноса (кваліфікаційний матч)
  Естрелья Кабеса Кандела (2 коло)
  Ірина-Камелія Бегу (кваліфікувалася)

 Кваліфікувалися 

  Алла Кудрявцева 
  Ірина-Камелія Бегу
  Крістіна Младенович 
 ''' Тімеа Бачинскі

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Жінки, одиночний розряд
Portugal Open, жінки, одиночний розряд